Wydawnictwo może odnosić się do:
 wydawca – przedsiębiorstwo publikujące książki, czasopisma, filmy itp.
 publikacja – publikacja wydana przez wydawcę